Здзя́рский — фамилия. Известные носители:

 Здзярский, Антон Феликсович (1854—1916) — русский гидролог, инженер путей сообщения, один из авторов проекта Беломорско-Онежского водного пути.
 Здзярский, Станислав (1878—1928) — польский славист, историк литературы.